Åkerhöna kan avse endera av två fåglar:

 Rapphöna, Perdix perdix
 Ljungpipare, Pluvialis apricaria